Le nom Richland peut désigner :
le 
Richland (Connecticut)
Richland (Géorgie)
Richland (Illinois)
Richland (Iowa)
Richland (Michigan)
Richland (Mississippi)
Richland (Missouri)
Richland (Nebraska)
Richland (New York)
Richland (Oregon)
Richland (Pennsylvanie)
Richland (Texas)
Richland (Washington)